Шибаєв () — російське прізвище. Жіноча форма — Шибаєва.

Відомі носії 
 Іоасаф (Шибаєв) — єпископ Української Православної Церкви Київського патріархату з титулом «Архієпископ Білгородський і Обоянський».
 Шибаєв Василь Тихонович — радянський діяч, гірничий інженер, начальник вугільних комбінатів «Ворошиловградвугілля» і «Карагандавугілля», голова Карагандинського облвиконкому. Герой Соціалістичної Праці (28.08.1948). Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання. Депутат Верховної Ради Казахської РСР 2-3-го і 5-го скликань. Член ЦК Комуністичної партії Казахстану.
 Шибаєв Олександр Аркадійович — радянський та російський футболіст, футзаліст та тренер, виступав на позиції захисника. Майстер спорту СРСР (1986). 
 Шибаєв Олексій Іванович— радянський партійний і державний діяч. Член ЦК КПРС в 1961—1986 р. Депутат Верховної Ради СРСР 6—10-го скликань. Член Президії Верховної Ради СРСР (1977—1984). Герой Соціалістичної Праці (1973).